Niczky ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Niczky (1850–1919), deutscher Künstler
 Ilse Niczky, geb. Petri (1918–2018), deutsche Schauspielerin
 Joe Niczky (1918–1986), deutscher Fotograf; Sohn von Rolf Niczky und Ehemann von Ilse Nicky
 Kristóf Niczky (1725–1787), österreich-ungarischer Adliger und Verwaltungsbeamter
 Marie von Erdődy, geb. von Niczky (1778–1837), ungarische Adlige und enge Vertraute Ludwig van Beethovens
 Rolf Niczky (1881–1950), deutscher Künstler; Sohn von Eduard Niczky

Siehe auch:
 Niczky (Adelsgeschlecht), ungarisches Adelsgeschlecht
 Niczkyfalva, ungarischer Name von Nițchidorf, Rumänien